Les Sièges de transport est le deuxième tome de la série de bande dessinée Kaamelott, inspirée de la série télévisée éponyme. Il est sorti le .

Synopsis 
Sur requête de la Dame du Lac, Arthur envoie Perceval et Karadoc chercher un objet magique dans la forêt. Ils rencontrent un vieillard qui surveille un tabouret depuis dix-sept ans et repartent avec cet objet. Resté au château, Arthur n’arrive pas à travailler car son lit et son bureau sont dans la même pièce. Il demande à installer le bureau dans un autre étage, mais Hervé de Rinel déplace l’ensemble des meubles. 

Dans le Languedoc, un équipage viking, mené par le chef Haki, est à la recherche de l’autre tabouret et le trouve dans une taverne. Alors que Perceval et Karadoc sont perdus, Perceval s’assoit sur le siège, et est téléporté sur l’autre tabouret. Il s’enfuit de la taverne et arrive à un port, où il rencontre Vénec. Ils sont poursuivis par les vikings, mais les deux héros parviennent à s’enfuir dans le navire de Vénec. Arthur est toujours ennuyé par le personnel de Kaamelott car il retrouve un amoncellement de céleris dans sa chambre. Après une course navale, Perceval et Vénec sont rattrapés par les vikings et fait prisonniers. Les vikings veulent se venger d’Arthur, qu’ils considèrent comme l’assassin de leurs frères. Karadoc, qui est monté sur le tabouret afin d’atteindre un jambon dans la taverne de Kaamelott se retrouve dans la même situation.

Le soir, le viking de garde libère les prisonniers, il prétend déserter et demande la protection d’Arthur. Les quatre reviennent à la taverne de Kaamelott grâce aux tabourets, mais il faut maintenant éviter que tous les vikings fassent le même chemin. De retour au château, le tabouret est placé dans une cellule du cachot surveillée par Yvain. Toutefois ce tabouret a été volé dans la taverne, et le tabouret magique est placé par le viking dans le nouveau bureau du roi. Le faux traître se téléporte à nouveau et avertit Haki que la voie est libre pour aller tuer Arthur. Cependant une dispute éclate entre Léodagan et le roi, au cours de laquelle le tabouret est jeté par la fenêtre. Haki se téléporte à ce moment et meurt de la chute. Lorsque les autres vikings le suivent, ils sont attendus par les chevaliers et fait prisonniers.

À propos 

Les sièges de transport ont été introduits dans l'épisode Le Chaudron rutilant du  de la série. L’histoire est différente car Perceval raconte que ça lui a pris deux semaines et demi plus le bateau pour revenir, parce qu'il n’avait pas compris qu’en se rasseyant dessus il était ramené de l’autre côté. De plus il était revenu avec le tabouret et subit des remontrances car « l’un à côté de l’autre ça fait pas pareil ».

Album de la série Kaamelott
Album de bande dessinée sorti en 2007